Richard Hunt puede referirse a:
 Richard Hunt (1827-1895): arquitecto estadounidense, cofundador del Instituto Estadounidense de Arquitectos.
 Richard Hunt (1832-1915): político canadiense que representó al condado de Queens en la Asamblea de Nueva Escocia.
Richard Hunt (1938-), botánico y taxónomo británico.
Sir Richard Tim Hunt (1943-), bioquímico británico, premio nobel de química en 2001.
Richard Hunt (1951-1992): actor, comediante y titiritero estadounidense (de Los Muppets).

Doctores honorarios por la Universidad Northwestern